Le patronyme flamand ou néerlandais Onckelinck est un dérivé du mot néerlandais nonkel, lui-même dérivé du fr.oncle.
Le nom se décline de différentes façons :
 le -ck- médial ou final peut se muer en -k- : 'ex. Onkelinck, voire en -c- : Oncelinx
 avec le suffixe génitif -s, qui en combinaison avec le -k final se mue en -x : Onkelinckx, Onckelinx, Onkelinx, Onckelinckx
 le -i- peut se muer en -y- le -e- médial muet peut disparaître : Onclinx, Onclincx 
 le n- initial néerlandais peut se manifester : Nonckelynck, Noclin voire Noclain

 Une forme complètement déformée peut se faire jour : ex.'' Enclin

 La Famille Onkelinx : politiciens belges.

Patronyme flamand